Östgöta nation (Uppsala)
Östgöta nation (Lund)